Papa Lleó III (Roma, ? – 816), Papa de l'Església catòlica de 795 al 816.
 Lleó III d'Armènia Menor (c. 1236-89), rei d'Armènia Menor.
 Lleó III (emperador), emperador romà d'Orient del 718 al 741 fundador de la dinastia isàuria.